Flanker, in italiano fiancheggiatore, può riferirsi a:

Sukhoi Su-27 Flanker B, un caccia intercettore sovietico
Sukhoi Su-30 Flanker C, un cacciabombardiere biposto sovietico
Sukhoi Su-33 Flanker D, un caccia intercettore imbarcato sovietico
Sukhoi Su-35 Flanker E, un caccia intercettore russo
Sukhoi Su-37 Flanker F, un caccia intercettore russo
Flanker, un ruolo del rugby